Вальдерруэда ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Систьерна. Площадь — 160,8 км². Население — 1004 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра — 78 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Леона